Příjmení Zawadzki nosí více významných osobností:

 Aleksander Zawadzki (1899–1964) – polský komunistický politik
 Magdalena Zawadzka (* 1944) – polská divadelní, filmová a televizní herečka
 Ryszard Zawadzki (1???–1887) – rakouský soudce a politik polské národnosti
 Tadeusz Zawadzki (1921–1943) – polský harcerský instruktor a odbojář
 Włodzimierz Zawadzki (* 1967) – bývalý polský zápasník a reprezentant

Externí odkazy